Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1983/84 war die 38. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der Siegburger SV 04 nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen der TSC Euskirchen (Rückkehr 28 Jahr nach dem Abstieg seines Vorgängervereins Euskirchener SC) und die SpVgg Oberaußem-Fortuna (Wiederaufstieg nach vier Spielzeiten) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal der Siegburger SV 04, der in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der SC Schwarz-Weiß Köln verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, der FSV Gebäudereiniger Köln nach sechs Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1983
Fußballsaison 1983/84